Sulem ist der Name der geographischen Objekte:
 Sulem (Nischni Tagil), Ort im Oblast Swerdlowsk, Russland

Der Name der Personen:
 Catherine Sulem, kanadische Mathematikerin und Violinistin